Bundestagswahlkreis 293 steht für folgende Wahlkreise in Deutschland:

 Bundestagswahlkreis Bodensee (seit 2009)
 Bundestagswahlkreis Biberach (2002 und 2005)
 Bundestagswahlkreis Merseburg – Querfurt – Weißenfels (1990 bis 1998)